In 1998 werd het 21ste Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 4 maart. Botafogo werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1998